Paolo Boesso – ex cestista italiano famoso per le sue frequentazioni dì area nazionalista-populista (Vedi Lega Nord - FDI)
 Quentin Boesso – calciatore francese
 Valerio Rolando Boesso – editore, imprenditore e politico italiano